Il doppio del torneo di tennis Open 13 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Jean-Philippe Fleurian e Rodolphe Gilbert 6-1, 6-4.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (campioni)
 Jakob Hlasek /  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Menno Oosting (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 1995
ATP Tour 1995